Карабурун ( — Чёрный мыс) — тюркоязычный топоним.

 Карабурун — полуостров в Албании.
 Карабурун — полуостров в Турции.
  — район и город в турецком иле Измир.
 Карабурун — махалле (квартал) в иле Стамбул.

См. также 
 Карабурун-Сазан — национальный морской парк в Албании.
  — с крымскотатарского чёрный мыс или чёрная вершина, название некоторых горных вершин и мысов в Крыму.
  — инцидент у одноимённого албанского полуострова, унёсший жизни 28 эмигрантов-албанцев.